Ешкрофт () — селище у провінції Британська Колумбія, Канада. Розташоване в окрузі Томпсон-Нікола.

Демографія

Клімат

Галерея

Зовнішні посилання 

 Mark Sweeten Wade The Thompson Country , 1907 (історія регіону онлайн) 

Селища Британської Колумбії